Joséphine Koberwein, fille naturelle de Nicolas  de Russie et
 Marianne Koberwein, mère de Joséphine Koberwein.

 Familles Koberwein

Homonymie de patronyme